Званням «Герой Білорусі» нагороджено:

Примітки

Джерела 
 Исаева И. К. Награды Республики Беларусь — Мн.: Беларусь, 2007. — 120 с. 
 Сымон Барыс Героі Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. — Мінск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускае таварыства «Веды», 2008. — № 4. — С. 54—55.

Посилання 
 

Списки осіб
Герої Білорусі